San Esteban kan syfta på:

Belize 

 San Estevan (ort), Orange Walk,

Chile 

 San Esteban (kommun i Chile, Región de Valparaíso), Provincia de Los Andes,

Filippinerna 

 San Esteban (Södra Ilocos), ort, Ilocosregionen, Province of Ilocos Sur,

Honduras 

 San Esteban (kommun), Departamento de Olancho, 
 San Esteban (ort i Honduras, Departamento de Olancho, lat 15,21, long -85,77), 
 Río Esteban (ort), Departamento de Colón, Balfate,

Mexiko 

 San Esteban, Tamaulipas, Aldama, 
 San Esteban, Hidalgo, 
 San Esteban, Jalisco, Zapopan, 
 San Esteban, Durango, Pueblo Nuevo,

Spanien 

 Culleredo (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Brime de Urz (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Ambía, ort, Galicien, Provincia de Ourense,